Gheorghe Vrabie se poate referi la unul din următorii

 Gheorghe Vrabie (folclorist) - (1908-1991), autor, folclorist, istoric literar român
 Gheorghe Vrabie (artist) - (n. 1939), artist plastic din Republica Moldova 
 Gheorghe Vrabie (publicist basarabean) - publicist basarabean contemporan